Duclaux ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Mary Frances Duclaux (1857–1944, auch unter ihrem Geburtsnamen Robinson bekannt und unter ihrem Namen nach ihrer ersten Heirat Darmesteter), britische Dichterin
 Émile Duclaux (1840–1904), französischer Biologe, Chemiker und Physiker, Direktor des Institut Pasteur
 Jacques Duclaux (1877–1978), französischer Biologe und Chemiker.

Sonstiges:
 Duclaux Point, eine nach Émile Duclaux benannte Landspitze der Brabant-Insel in der Antarktis